Hof van Liere (kasteel), kasteel in Zandhoven
 Hof van Liere (stadspaleis), deel van de Stadscampus van Universiteit Antwerpen
 Kasteel Doggenhout, ook Hof van Liere genoemd, kasteel in Ranst

Zie ook Hof van Lier:
 Hof van Lier, reeks bouwwerken in de stad Lier
 Kasteel de Lalaing, ook Hof van Lier genoemd, kasteel in Zandbergen (Geraardsbergen)